Orlica-Hütte steht für:
 Orlica-Hütte (Adlergebirge)
 Orlica-Hütte (Kleine Pieninen)